John Newlands ist der Name folgender Personen:

* John Newlands (Politiker) (1864–1932), australischer Politiker
 John A. R. Newlands  (1837–1898), britischer Chemiker